otępienie z ciałami Lewy’ego
 DLB – Dywizja Litewsko-Białoruska
 DLB – dywizja lotnictwa bombowego